Esporte 
 Chris Brown (beisebolista)
 Chris Brown (atleta), velocista e campeão olímpico

 Música 
 Chris Brown (cantor), rapper
 Chris Brown (álbum)

Desambiguações de esportes
Desambiguações de música